Миран:
 Миран (коммуна) () — коммуна во Франции.
 Математический институт имени В. А. Стеклова РАН (МИРАН) — российский научно-исследовательский институт в области математики.
 Миран (оазис) — оазис в пустыни Такла-Макан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Северо-Западного Китая.
 Миран (река) — река в уезде Чарклык Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
 Фамилия:
 Миран, Махмуд (род. 1974) — иранский дзюдоист.
 Имя:
 Миран-шах — третий сын Тимура, наместник Хорасана в 1380—1399 годах.
 Бургич, Миран (род. 1984) — словенский футболист, нападающий австрийского «Ваккера» и сборной Словении.
 Геворкян, Миран Арамович (1932—1999) — экономист, доктора экономических наук, директор Института экономических исследований.
 Павлин, Миран (род. 1971) — словенский футболист, полузащитник, участник Евро 2000 и ЧМ 2002 в составе сборной Словении.
 Тепеш, Миран (род. 1961) — югославский прыгун с трамплина, спортивный функционер.
 Томпсон, Миран Эдгар (1917—1948) — американский убийца.
 Чан Ми Ран (Чан Миран) — южнокорейская тяжелоатлетка.

См. также 
 Миранд — коммуна во Франции.
 Мирано — коммуна в Италии.
 Мираи — муниципалитет в Бразилии.